Schmitgen ist der Familienname von
 Carl Schmitgen († 1946), OLG-Präsident
 Georg Schmitgen (1856–1903), Landschaftsmaler